Perennialisme, een filosofische, spirituele stroming die alle religieuze tradities van de wereld beschouwt als een enkele, metafysische waarheid of oorsprong waaruit alle esoterische en exoterische kennis en leer is gegroeid
 Eeuwige wijsheid (boek), een boek van Aldous Huxley